De Peugeot 304 werd door Peugeot in september 1969 geïntroduceerd als nieuw model in de middenklasse. De auto was voor een groot deel gebaseerd op de 204. De voorzijde leek op die van de grotere 504. In 1970 verschenen er een cabriolet en een coupé. Later kwam er ook een break en een besteluitvoering (fourgonette).

In totaal zijn er 1.178.423 Peugeot 304's gebouwd, waarvan 849.102 sedans, 216.183 breaks, 34.304 fourgonettes, 18.647 cabriolets en 60.186 coupés.

Voor de sedan stopte de productie in juli 1979, de break en fourgonette werden nog tot mei 1980 doorgebouwd. De productie van de coupé en cabriolet was al in juli 1975 gestaakt.
De auto was leverbaar met een 1300 cc motor die ook in een krachtigere versie op de markt kwam(de "S" versies) later kwam ook een 1357 cc dieselmotor in het programma.

Vandaag de dag zijn vooral de cabriolets geliefd bij verzamelaars. De breaks en de sedans zijn grotendeels verdwenen; de kleine Peugeot kon behoorlijk roesten, zeker als er een schuifdak aanwezig was. Technisch waren de auto's zeer betrouwbaar. Een zwak punt was echter de koeling.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

304